Сокиряни — місто, Чернівецька область, Сокирянський район, районний центр
 Сокиряни — село, Вінницька область, Теплицький район
 Сокиряни — пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Молдовою;
 Сокиряни — залізнична станція Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці, розташована за 2 км від однойменного міста в Чернівецькій області.